One shot est une expression anglophone signifiant « un coup ».

Littérature 
 Un one shot est une bande dessinée qui n'appartient pas à une série.
 Un one shot est une fanfiction courte comportant un seul chapitre.

Musique 
 Un one shot désigne un chanteur ou une chanteuse n'ayant enregistré qu'un seul titre ou un enregistrement en une seule prise ;
 One Shot est une chanson du premier album de Danity Kane ;
 One Shot est une chanson du premier album de Mario Vazquez ;
 One Shot feat. Dry est une chanson de Maître Gims ;
 One Shot est un album du groupe coréen B.A.P ;
 One Shot est un collectif musical ;
 One Shot est un groupe de musique s'apparentant au courant Zeuhl ;

Cinéma 
Un One Shot peut désigner un film n'ayant aucune suite ni préquelle.
 One Shot est un film de guerre américain sorti de John Lyde sorti en 2014.
 One Shot est un film d'action britannique sorti en 2021.

Informatique 
 Un programme one shot désigne un développement utilisé une seule fois pour réaliser une tâche particulière et qui ne sera plus réutilisé par la suite. Par exemple, une migration de données lors d'une montée de version.
Cette expression est mieux utilisée lorsqu'il s'agit de migrer une application d'une machine vers une nouvelle et dans l'état dans lequel celle-ci se trouve.

Jeux de rôles 
 Un one shot est un scénario court, dont on ne jouera pas les personnages sur la durée ou qui ne durera pas plus qu'une séance de jeu.

Jeux vidéo 
Un one shot est une attaque ayant éliminé la cible grâce à un coup, un tir unique, alors que plusieurs sont normalement nécessaires. Cela peut être dû à :
 un toucher sur une partie critique de l'adversaire (tête, cœur...) dans les jeux où la localisation des coups est possible ;
 un tirage aléatoire correspondant à un coup critique (dans les jeux de rôle ou dans des jeux de stratégie).
Cela peut également vouloir dire, dans certains cas, éliminer l'adversaire en un combo ou très rapidement.
 One Shot est un jeu d'aventure/puzzle développé en 2014.

Économie 
 Le one shot est une méthode de vente expéditive (« à l'arraché »).

Voir aussi 
 One Shot Not est une émission de télévision diffusée sur Arte
 One Shot Deal est un album posthume de Frank Zappa

Références